DPI — аббревиатура:

 Daytona Prototype International — класс спортпрототипов для гонок на выносливость.
 Deep packet inspection — технология накопления статистических данных, проверки и фильтрации сетевых пакетов по их содержимому.
 Discounted Profitability Index — дисконтированный индекс доходности. 
 Dots per inch — мера разрешения изображения.